Ориньи́-Сент-Бенуа́т () — коммуна в регионе Пикардия Франции. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02575.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1726 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1110 человек трудоспособного возраста (15 – 64 лет) 736 были экономически активными, 374 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 63,7 %). Из 736 активных жителей работали 588 человек (341 мужчина и 247 женщин), безработных было 148 (64 мужчины и 84 женщины). Среди 374 неактивных 76 человек были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 194 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ориньи-Сент-Бенуат

Коммуны департамента Эна